Augustus FitzRoy ou Fitzroy peur se référer à :
 Augustus FitzRoy (1716-1741), officier britannique de la Royal Navy.
 Augustus Henry FitzRoy (1735-1811),  duc de Grafton, homme d'État britannique, Premier ministre du Royaume de Grande-Bretagne de 1768 à 1770 ;
 Augustus Charles Lennox Fitzroy (1821–1918),  de Grafton.